Patrick Belda (1943-1967), danseur français
 Alain Belda (1943-), homme d'affaires canadien
 Vicente Belda (1954-), ancien coureur cycliste professionnel espagnol
 José Belda (1975-), coureur cycliste amateur espagnol
 David Belda (1983-), coureur cycliste espagnol, fils de Vicente Belda
 Jean Belda (1939- ) Pionnier des “chasseurs de têtes” en Espagne et fondateur de l’école Saint-Exupery á Madrid .